J.Kern.
Jerome Kern
Oscar C. Kern
Christophe Kern
Richard Kern
Brad Kern
Stephen Kern Robinson

Localidades

Condado de Kern

Desambiguações de sobrenomes